Зелёный карлик
 «Зелёный карлик» — роман Шарлотты Бронте.
 «Зелёный карлик» — картина Марка Ротко.
 Зелёный карлик () — сорт груши.